Le déséquilibre est une situation qui se traduit par une absence d'.
Elle peut qualifier :

En psychologie 
 un déséquilibre mental
 un déséquilibré

En biologie 
 un déséquilibre hormonal
 un déséquilibre de liaison

En écologie 
 des déséquilibres écologiques
 un déséquilibre sylvo-cynégétique

En économie et en finance 
 un déséquilibre fiscal
 un déséquilibre budgétaire
 voir aussi la notion voisine de déficit

Œuvres artistiques 
 Déséquilibres (film)